Kepler-69 — звезда в созвездии Лебедя. Находится на расстоянии 2370 световых лет от Земли. Вокруг звезды обращаются, как минимум, две экзопланеты.

Характеристики 
Kepler-69 — звезда +13,7 видимой звёздной величины и не видна невооружённым глазом. Kepler-69 представляет собой звезду спектрального класса G4V.

Планетная система 
18 апреля 2013 года было объявлено об открытии планет Kepler-69 b и Kepler-69 c в системе. Kepler-69 c является потенциально обитаемой суперземлёй, но велика вероятность, что она является супер-Венерой.

Примечания 

Жёлтые карлики
Планетные системы
Лебедь (созвездие)